Het Campeonato Paulista Série A2, ook wel Paulistão Série A2 is het tweede niveau van het staatskampioenschap voetbal van de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd in 1947 opgericht als profcompetitie. Van 1917 tot 1940 was er ook reeds een tweede klasse, maar dit was een amateurcompetitie, waarvan de kampioen niet automatisch promoveerde naar de hoogste klasse. In de volksmond wordt er ook gesproken van Segunda Divisão, wat tweede divisie betekent in het Portugees. De competitie draagt de naam Série A2 sinds 1994.

Geschiedenis
In 1916 waren er twee rivaliserende competities in de staat. In 1917 werden dezen verenigde en een aantal clubs ging nu in de tweede klasse spelen die door de voetbalbond APEA ingericht werd. Na de oprichting van de staatsvoetbalbond FPF in 1941 werd er beslist om in 1947 een tweede klasse in te richten met promotie en degradatie, vanaf 1948. De competitie heeft verschillende namen gehad door de tijd heen en heette Segunda Divisão tussen 1947 en 1959 en tussen 1980 en 1986; "Primeira Divisão" tussen 1960 en 1976; "Divisão Intermediária" tussen 1977 en 1979 en tussen 1991 en 1993; "Divisão Especial" tussen 1987 en 1990; en ten slotte, "Série A2" sinds 1994.

Overzicht kampioenen

Amateurtijdperk

(*) Clubs die het volgende seizoen in de hoogste klasse van het Campeonato Paulista speelden. 
(2) AA São Paulo Alpargatas wijzigde in 1932 de naam in Albion.

Proftijdperk

Eeuwige ranglijst

Vetgedrukt de clubs die in 2023 in de Série A2 klasse spelen.

Campeonato Paulista